Orchon-Expedition oder Orkhon-Expedition bezeichnet:

Finnische Orchon-Expedition (1890), unter Leitung von Axel Olai Heikel (1851–1924)
Russische Orchon-Expedition (Jadrinzew), unter Leitung von Nikolai Michailowitsch Jadrinzew (1842–1894)
Russische Orchon-Expedition (Radloff), unter Leitung von Friedrich Wilhelm Radloff (1837–1918)